Saint Romain désigne plusieurs saints ou bienheureux. 

Le plus célèbre en France est célébré le 28 février : Romain de Condat.

« Saint Romain qui joue les printemps téméraires ouvre la porte au retour de l'hiver ».

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Romain de Parion († ?), martyr mort par le glaive dans l'Hellespont : célébré le 16 mars.
 Romain de Rome († 258), gardien de la prison où était saint Laurent, bastonné puis décapité ; célébré le 9 août.
 Romain de Samosate († 297), martyr ; célébré le 29 janvier.
 Romain d'Antioche († 303), martyr ; célébré le 18 novembre.
 Romain de Césarée de Palestine († 303), martyr ; célébré le 18 novembre (le même que le précédent ?).
 Romain de Gérone († 304), avec Félix, martyrs à Gérone en Catalogne sous Dioclétien ; célébré le . 
 Romain du Mans († vers 380), ou Romain de Blaye ; célébré le 24 novembre. Prêtre gallo-romain, ou, pour d'autres, d'origine africaine (né vers 335), il aurait été ordonné par saint Martin lui-même et envoyé évangéliser la région de Blaye près de Bordeaux et c'est là d'ailleurs qu'il meurt. Plusieurs localités en Aquitaine se sont placées sous son patronage.
 Romain de Condat († vers 460), ermite puis abbé de Condat (actuelle Saint-Claude) ; célébré le 28 février.
 Romain de Metz († 489), 19 évêque de Metz  ; célébré le 13 avril.
 Romain d'Auxerre († 564), évêque d'Auxerre ; célébré le 22 mai.
 Romain de Subiaco († vers 560), abbé et fondateur de Druyes-les-Belles-Fontaines, moine instructeur de Benoît de Nursie à Subiaco ; célébré le 22 mai.
 Romain le Mélode (), hymnographe ; célébré le .
 Romain de Rouen († 640), évêque de Rouen ; célébré le 23 octobre.
 Romain de Raqqa († 780), né en Galatie, moine en Bythinie,  martyr en Syrie ; célébré le .
 Romain et David († 1015), princes Boris et Gleb, martyrs ; célébrés le 24 juillet et le 2 mai.

Saints et bienheureux catholiques 
 Roman Sitko († 1942), bienheureux, prêtre polonais et martyr à Auschwitz ; célébré le 12 octobre
 Romain Archutowski († 1943), bienheureux prêtre de Varsovie et martyr du nazisme ; célébré le 18 avril.

Saints orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Romain de Riazan († 1270), prince de Riazan ; célébré le 19 juillet.
 Romain d'Ouglitch († 1285), prince d'Ouglitch ; célébré localement le 3 février et le 24 février.
 Romain de Ravanica († 1374), d'origine bulgare, moine au Monastère de Ravanica en Serbie ; célébré le 16 janvier (jour de sa mort) et le 18 septembre (usage grec) ; il  est appelé aussi Romylos, probablement son nom de baptême.
 Romain de Kirjatch († 1392), higoumène (abbé) ; célébré le 29 juillet.
 Romain de Carpennision († 1694), néo-martyr ; célébré le 5 janvier.

Références 

Romain
Romain